Deneb (aus arab. dhanab = ‚Schwanz‘) ist Teil des Eigennames folgender Sterne:

 Deneb (α Cygni) im Sternbild Schwan
 Deneb Algedi (δ Capricorni) im Sternbild Steinbock
 Deneb Algenubi (η Ceti) im Sternbild Walfisch
 Deneb Dulfim (ε Delphini) im Sternbild Delfin
 Deneb el Okab Australis (ζ Aquilae) im Sternbild Adler
 Deneb el Okab Borealis (ε Aquilae) im Sternbild Adler
 Deneb Kaitos (β Ceti) im Sternbild Walfisch
 Deneb Kaitos Schemali (ι Ceti) im Sternbild Walfisch

Deneb bezeichnet:
 Deneb (Schiff, 1962), ein ehemaliges Vermessungs- und Wracksuchschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
 Deneb (Schiff, 1994), ein Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
 einen Vierkernprozessor von AMD, siehe AMD Phenom II #Deneb